Села:
 Теклине — Волинська область, Камінь-Каширський район.
 Теклине — Черкаська область, Смілянський район.